Skakavac je lahko:
 Skakavac, Karlovec (Hrvaška)
 Skakavac, Črna gora